In 1931/32 werd het 27ste voetbalkampioenschap van Midden-Saksen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. PSV Chemnitz werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. De club versloeg Budissa Bautzen, met 1:17, FC Thüringen Weida, 1.Vogtländischer FC Plauen en Wacker Halle. In de finale ging ook Dresdner SC voor de bijl na verlengingen. 

Hierdoor plaatste PSV zich voor de eindronde om de landstitel. De club versloeg Beuthener SuSV 09 en werd dan in de kwartfinale verslagen door FC Bayern München. 

SC 1913 Harthau wijzigde de naam in Sportfreunde 1913 Harthau.

Gauliga

1. Klasse

Groep A

Groep B

Finale
 Heen

 Terug

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Midden-Saksisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1931/32